Schneeflöckchen steht für:
 eine kleine Schneeflocke

Als Bezeichnung für:
 Herzblättrige Schneeflockenblume (Schneeflöckchen, Bacopa, botanisch Chaenostoma cordatum), Pflanzenart innerhalb der Familie der Braunwurzgewächse
 eine Schauspielmusik von Tschaikowsky (1873)
 Schneeflöckchen (Film) (2017)
 Schneeflöckchen (Oper) von Nikolai Rimski-Korsakow (1882)
 Schneeflöckchen (Ostrowski), ein Märchendrama (1873) von Alexander Nikolajewitsch Ostrowski 
 Schneeflöckchen, Weißröckchen, Kinderlied über den Winter
 Snegurotschka (deutsch für Schneeflöckchen), eine russische Märchengestalt
 Floquet de Neu (katalanisch für Schneeflöckchen), weißer Gorilla im Zoo von Barcelona
 Generation Snowflake (englisch für Generation Schneeflocke), meist abwertende Bezeichnung für die Generation der Millennials
 Schneeflöckchen, eine Schutzmarke der Firma Nöckler & Tittel von 1923

Buchtitel:
 Schneeflöckchen, Mordsglöckchen (2009), ein Buchtitel von Lothar Berg
 Schneeflöckchen und der Major (1997), ein Buchtitel von Uschi Zietsch
 Das Schneeflöckchen (1982), ein Buchtitel von  Werner Lindemann

Kommt vor in:
 Schneeflöckchen und Schneeböckchen, ein Doppelbock-Bier der Schwarzbräu Brauerei
 Schneeflöckchen fallen ganz sacht (1954), ein Song von Cornelia Froboess
 Schneeflöckchens Weihnachtsreise (1959), ein Abriss-Adventskalender von Erich Neubert

Siehe auch:
 Snowflake